De Nederlandse kampioenschappen schaatsen allround 1969 werden in het weekend van 11 en 12 januari  gehouden op de onoverdekte ijsbaan Thialf in Heerenveen. Bij de mannen werd Kees Verkerk kampioen en bij de vrouwen Stien Kaiser.

Eindklassement mannen

Eindklassement vrouwen 

 NC = niet gekwalificeerd
 NF = niet gefinisht
 NS = niet gestart
 DQ = gediskwalificeerd </small>

NK sprint 
Als bijprogramma werd een sprint tweekamp voor (mannen) sprinters georganiseerd. Op beide wedstrijd dagen werd een 500 meter verreden. Hieraan namen vier deelnemers deel. In een later stadium werd deze strijd officieus als Nederlands kampioenschap sprint aangemerkt. 
Eindklassement

1969
Langebaanschaatsen in 1969
Schaatsen in Heerenveen